Ифит (, Ifitos) може да се отнася за:

 Ифит (Аргос), цар на Аргос
 Ифит, син на Еврит, аргонавт
 Ифит (син на Навбол), син на Навбол, аргонавт от Фокида
 Ифит (Елида), цар на Елида, учредител на Олимпийските игри